Laboule ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Geografie 
Laboule liegt in den Cevennen im hoch über dem Tal des Wildflusses Beaume und ist Teil des Regionalen Naturparks Monts d’Ardèche.

Bevölkerung

Weblinks 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes